Bitung ist eine autonome Stadt in der Provinz Sulawesi Utara (Nord-Sulawesi) in Indonesien. Mitte 2022 wurde sie von 227.222 Einwohnern bewohnt.

Geographie 
Bitung erstreckt sich zwischen 1°23′23″ und 1°35′39″ n. Br. sowie zwischen 125°01′43″ und 125°18′13″ ö. L. und hat den Status einer Kota. Das Gebiet wird landseitig vollständig vom Regierungsbezirk Minahasa Utara (Nordminahasa) umgeben. Vor der Küste liegt die Insel Lembeh (etwa 55 km² groß), wenige Kilometer entfernt befindet sich der  hohe Schichtvulkan Tangkoko, der im Jahr 1880 zum letzten Mal ausgebrochen war.

Die Stadt besitzt einen Hafen und ist Sitz einiger Industriebetriebe. Der Hafen dient dem Passagierverkehr und der Ausfuhr landwirtschaftlicher Produkte. Er liegt geschützt durch die Insel Lembeh.

Verwaltungsgliederung 
Seit dem Jahr 2007 ist die Stadt in acht Distrikte (Kecamatan) gegliedert, die wiederum aus 69 Kelurahan (Stadtbezirke, Dörfer mit urbanem Charakter) bestehen.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( – SP2020) lebten in der Stadt Bitung 225.134 Menschen, davon 115.531 Frauen (51,32 %) und 109.603 Männer (48,68 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 2,48 %.

Mitte 2022 waren 63,16 Prozent der Einwohner Christen (135.997 Protestanten / 7.518 Katholiken) 36,53 % Moslems, 0,15 % Buddhisten und 0,12 % Hindus.72,64 Prozent oder 165.051 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 22,09 % waren Kinder und 5,27 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 49,49 % ledig; 45,79 % verheiratet; 0,93 % geschieden und 3,80 % verwitwet. Im Jahr 2020 betrug der HDI-Index 74,1 und lag damit über dem Provinzdurchschnitt.

Geschichte 
Die autonome Stadt entstand als Verwaltungseinheit 2. Ordnung durch das Gesetz Nr. 7 im Jahr 1990 durch Abspaltung von drei Kecamatan aus dem Regierungsbezirk Minahasa (Bitung Utara, Bitang Tengah und Bitung Selatan).

Verwaltungsgeschichte 
Anfänglich aus drei Distrikten (Kecamatan) bestehend erfolgte am 6. Dezember 1995 die Bildung des Distrikts Bitung Timur (durch Abspaltung aus Bitung Tengah) und sechs Jahre später (14. Dezember 2001) die Bildung des neuen Distrikts Bitung Barat.

Im Oktober 2007 wurde die Anzahl der Kelurahan von 44 auf 69 erweitert und die Anzahl der Kecamatan um drei auf acht erhöht:
 Abspaltung von Girian und Maesa aus Bitung Tengah und
 Abspaltung von Lembeh aus Bitung Selatan.
Gleichzeitig erfolgt die Umbenennung der bestehenden (alten) fünf Kecamatan:
 Bitung Utara erhielt den neuen Namen Ranowolu,
 Bitung Tengah erhielt den neuen Namen Madidir,
 Bitung Selatan wurde in Lembeh Selatan umbenannt,
 Bitung Timur wurde in Aertembaga und
 Bitung Barat in Matuari umbenannt.

Weblinks 

 Peta Administrasi Kota Bitung — Karte 1:50.000 (2015)
 mannigfache Publikationen als PDF auf der Statistikseite der Kota Bitung (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Ort auf Sulawesi
Ort in Asien
Geographie (Sulawesi Utara)
Kota